Un voyer ou agent voyer est une personne chargée d'entretenir la voirie. Ce nom peut aussi signifier :

Fonction 
 voyer de Paris, charge créée par le roi de France au  ;
 grand voyer de France, responsable des routes royales pendant l'Ancien Régime.

Toponyme 
 Voyer, commune française, située dans le département de la Moselle.

Patronyme 

 Bernard Voyer (1953-), explorateur canadien ;
 Giovanni Voyer (1901-1976), ténor espagnol ;
 Jacques Voyer (1948-2005), médecin, psychiatre et professeur québécois ;
 Jean-Pierre Voyer (1938-2019), essayiste français ;
 Joachim Ulric Voyer (1892-1935), compositeur d'opéra canadien ;
 Pierre Voyer (1852-1940), homme politique français.

Voir aussi 
 Famille de Voyer de Paulmy d'Argenson